Contrast se poate referi la:

 Contrast, termen din domeniul fotografiei
 Contrast, ziar din Constanța, România